Il singolare del torneo di tennis Bochum Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mikael Pernfors che ha battuto in finale Sergio Cortés 6-4, 0-6, 6-2.

Teste di serie 

 Karsten Braasch (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 Mikael Pernfors (Campione)
 Sergio Cortés (finale)

 Gilad Bloom (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 David Engel (primo turno)
 Federico Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bochum Challenger 1993